Stoney bezeichnet:
 Stoney (Volk), eine Indianerstamm in Kanada
 Stoney (Getränk), Softdrink-Marke
 Stoney (* 1948), US-amerikanische Sängerin, siehe Shaun Murphy (Sängerin)
 Stoney (Marskrater)
 Stoney (Mondkrater)

Stoney ist der Familienname folgender Personen:
 Bindon Blood Stoney (1828–1909), irischer Astronom
 Casey Stoney (* 1982), englische Fußballspielerin
 Edith Stoney (1869–1938), irische Physikerin und Pionierin der medizinischen Physik
 Florence Stoney (1870–1932), irische Ärztin

Siehe auch:
 Stoney Creek
 Stoney Creek Township